Соглашение Циня — Доихары (;  Доихара — Син Токудзюн кё:тэй) — соглашение между Китайской республикой и Японской империей о мерах по урегулированию Северочахарского инцидента от 27 июня 1935 года. Японию представлял Кэндзи Доихара из Квантунской армии, Китай — генерал Цинь Дэчунь (заместитель командующего 29-й армией). Результатом соглашения явилась демилитаризация провинции Чахар.

Согласно условиям соглашения,
 командир полка, задержавший японских солдат, и дивизионный адвокат были уволены и наказаны
 все части китайской 29-й армии выводились из районов провинции Чахар, находившихся севернее уезда Чжанбэй
 поддержание порядка на этой территории возлагалось на «Корпус по поддержанию мира» провинции Чахар
 в будущем китайцам запрещалось переезжать жить на север провинции Чахар
 в провинции Чахар запрещалась деятельность партии Гоминьдан
 в провинции Чахар запрещалась любая антияпонская деятельность

В результате соглашения Цинь Дэчунь стал главой правительства провинции Чахар.

Подобно предшествующему соглашению Хэ — Умэдзу, давшему Японии контроль над провинцией Хэбэй, соглашение Циня — Доихары явилось первым шагом в установлении японского контроля над Внутренней Монголией и северным Китаем. Оно послужило причиной возникновения в конце 1935 года Движения 9 декабря.

Японо-китайская война (1937—1945)